Grabing ist der Ortsname von

 Grabing (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Grabing (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grabing (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern